Timo Wangler (ur. 7 lutego 1974) – niemiecki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, kiedy zajął 54. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największym sukcesem tego skoczka jest brązowy medal mistrzostw świata juniorów w Vuokatti wywalczony drużynowo.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1991/1992: -
sezon 1992/1993: 54

Mistrzostwa świata juniorów 
Drużynowo
1992 Vuokatti (FIN) – brązowy medal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974